Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Galudra (Pondok Salam), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Galudra (Cimalaka), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Galudra (Cugenang), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java